Ти́тком  () — фамилия:

 Титком, Брент (род. 1940) — канадский актёр и музыкант.

Примечание

См. также 
 Титков
 Титов